Indianapolis 500 2005 je bila devetinosemdeseta dirka Indianapolis 500 na dirkališču Indianapolis. Potekala je 29. maja 2005.

Rezultati 

2005 v športu
2005